Сент-Имье () — коммуна во Франции, в департаменте Изер.
 Сент-Имье () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.